Борисовский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 
 Борисовский сельский округ Волоконовского района (до 2009 года)

Московская область 
 Борисовский сельский округ Можайского района (1994—2006)

Омская область 
 Борисовский сельский округ Шербакульского района

Рязанская область 
 Борисовский сельский округ Александро-Невского района

Тверская область 
До 2005 года
 Борисовский сельский округ Вышневолоцкого района
 Борисовский сельский округ Кесовогорского района
 Борисовский сельский округ Лесного района

Тульская область 
 Борисовский сельский округ Алексинского района

Казахстан

Акмолинская область 
 Борисовский сельский округ Атбасарского района